Pommiers (Indre) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Pommiers (Gard) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Pommiers (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Pommiers (Loara) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Pommiers (Rodan) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy